Beverly Woods ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Woods (Delaware), im New Castle County
 Beverly Woods (North Carolina), im Mecklenburg County
 Beverly Woods (South Carolina), im Spartanburg County